Andreas Romar – ex sciatore alpino finlandese
 Lorenzo Romar – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Tii-Maria Romar – ex sciatrice alpina finlandese